Åke Jonsson kan syfta på bland andra:

 Åke Jonsson (född 1942), svensk motocrossförare
 Åke Jonsson (1919-2007), svensk diplomat
 Åke Jonsson (född 1941), svensk språkvårdare